Катастрофы Ан-8 (Кировабад) — два случая:

 Катастрофа Ан-8 в Кировабаде
 Катастрофа Ан-8 под Кировабадом